Brunswick steht für:

 Brunswick, verbreiteter Ortsname
 Brunswick (Feige), eine Feigensorte
 Brunswick-Halbinsel, südlichster Teil des südamerikanischen Festlandes
 Brunswick Lake, See in der kanadischen Provinz Ontario
 Brunswick Stew, traditioneller Eintopf aus den Südstaaten der Vereinigten Staaten
 Brunswick Green, Metallfarbe, siehe Braunschweigisches Grün
 Brunswick Corporation, US-amerikanischer Hersteller von Bowling- und Billard-Zubehör
 Brunswick Records, US-amerikanisches Schallplattenlabel
 Naval Air Station Brunswick, Flugfeld der United States Navy bei Brunswick (Maine)
 HMS Brunswick, Kriegsschiff der britischen Marine
 Orquesta Tipica Brunswick, argentinisches Tango-Orchester

Brunswick ist der Name folgender Orte

in Australien und Ozeanien:
 Brunswick (Victoria), Stadtteil von Melbourne, Australien
 Brunswick Harbour, Bucht im Huongolf in Papua-Neuguinea

im Vereinigten Königreich:
 Brunswick (Hove), Wohngebiet in Hove, England
 Brunswick (Newcastle upon Tyne), Dorf und Gemeinde in dem Metropolitan Borough Newcastle upon Tyne, England
 Brunswick (Swansea), Stadtteil von Swansea, Wales
 Brunswick (Wednesbury), Stadtteil von Wednesbury, West Midlands, England
 Brunswick Village, in North Tyneside, Tyne and Wear, England

in den Vereinigten Staaten:
 Brunswick (Georgia), im Glynn County
 Brunswick (Clay County, Indiana), im Clay County, Indiana
 Brunswick (Lake County, Indiana), im Lake County, Indiana
 Brunswick (Maine), im Cumberland County
 Brunswick CDP (Maine), Census Designated Place im Cumberland County
 Brunswick (Maryland), im Frederick County
 Brunswick (Michigan), im Muskegon County
 Brunswick (Minnesota), im Kanabec County
 Brunswick (Mississippi), im Warren County
 Brunswick (Missouri), im Chariton County
 Brunswick (Nebraska), im Antelope County
 Brunswick (New York), im Rensselaer County
 Brunswick (North Carolina), im Columbus County
 Brunswick (Ohio), im Medina County
 Brunswick (Tennessee), im Shelby County
 Brunswick (Texas), im Cherokee County
 Brunswick (Vermont), im Essex County
 Brunswick (Virginia), im Brunswick County
 Brunswick (Wisconsin), Town(ship) im Eau Claire County, Wisconsin
 Brunswick Town, Geisterstadt im Brunswick County, North Carolina

im National Register of Historic Places gelistete Objekte:
 Brunswick Historic District, in Brunswick, Maryland, ID-Nr. 79001128
 Brunswick Hotel, in Missoula, Montana, ID-Nr. 90000645
 Brunswick Old Town, in Brunswick, Georgia, ID-Nr. 74000683
 Brunswick Old Town Historic District, in Brunswick, Georgia, ID-Nr. 79000727
 Brunswick Town Hall and School, in Brunswick, Ohio, ID-Nr. 75002167
 Brunswick Town Historic District, in Southport, North Carolina, ID-Nr. 78001932

Brunswick ist der Familienname folgender Personen:
 Emanuel Brunswick († 1892), US-amerikanisch-schweizerischer Unternehmer
 Johann Anton Brunswick (1759–1825), deutscher Kaufmann und Abgeordneter
 John Moses Brunswick (1819–1886), US-amerikanischer Unternehmer
 Léon-Lévy Brunswick (1805–1859), französischer Bühnenautor, Dramatiker und Librettist
 Natascha A. Brunswick (1909–2003), deutsch-US-amerikanische Mathematikerin und Fotografin
 Ruth Brunswick (1897–1946), US-amerikanische Psychoanalytikerin

Siehe auch:
 Brunswick County
 Brunswick County Courthouse
 Brunswick Township
 Brunschvig
 Brunschwig
 Brunsviga (Begriffsklärung)
 Brunsvik
 Brunswicker
 Brunswig
 Brunswik
 Brunswyk